Села:
 Жовтнівка — Житомирська область, Житомирський район

 Жовтнівка — колишня назва села Виноград (Одеська область, Березівський район)